Trójprzymierze – tajny układ pomiędzy Cesarstwem Niemiec, Królestwem Włoch i C.K. Austro-Węgrami zawiązany w 1882 r.
 Trójprzymierze (Meksyk) – trójprzymierze miast w Dolinie Meksyku: Tenochtitlánu, Texcoco i Tlacopán zawiązane w 1428 r.